Oger kan syfta på:
Oger –  tyska namnet på en stad i Lettland , se Ogre
 Oger, Marne – fransk kommun i departementet Marne